Альфонс Бідерманн - німецький сценарист.
 Фрідріх Карл Бідерманн (; 25 січня 1820 — (* 25 вересня 1812 - † 5 березня 1901) - німецький політик, публіцист, професор філософії.